W pierwszym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2018 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Chinach (Ningbo), Francji (Rouen), Polsce (Katowice i Kraków) oraz Serbii (Kraljevo). Spotkania rozgrywane były w dniach 25-27 maja.

Liderem po pierwszym tygodniu była reprezentacja Polski.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w pierwszym tygodniu Ligi Narodów.

Turniej 1

Tabela

Australia – Japonia

Francja – Iran

Australia – Iran

Francja – Japonia

Iran – Japonia

Francja – Australia

Turniej 2

Tabela

Argentyna – Stany Zjednoczone

Chiny – Bułgaria

Bułgaria – Stany Zjednoczone

Chiny – Argentyna

Bułgaria – Argentyna

Chiny – Stany Zjednoczone

Turniej 3

Tabela

Polska – Korea Południowa

Rosja – Kanada

Polska – Rosja

Kanada – Korea Południowa

Polska – Kanada

Korea Południowa – Rosja

Turniej 4

Tabela

Niemcy – Włochy

Serbia – Brazylia

Włochy – Brazylia

Niemcy – Serbia

Brazylia – Niemcy

Włochy – Serbia

Tabela po 1. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018